Güemes ist der Familienname folgender Personen:

 Jaime Güemes Heras (* 1962), spanischer Botaniker
 José Güemes (1803–1840), argentinischer Soldat und Politiker
 Juan Vicente de Güemes (1738–1799), Vizekönig von Neuspanien
 Juan José Güemes (* 1969), spanischer Politiker
 Juan Francisco de Güemes y Horcasitas (1681–1766), Gouverneur von Kuba und Vizekönig von Neuspanien
 Martín Miguel de Güemes (1785–1821), südamerikanischer Revolutionär

Güemes bezeichnet zudem:

 Güemes (Kantabrien), Ort in Spanien
 Güemes (Chubut), Ort in Argentinien
 Barrio Güemes, Stadtteil Córdobas, Argentinien
 General Güemes, Stadt in Argentinien (Provinz Salta)
 Villa General Güemes, Ort in Argentinien (Provinz Formosa)
 Departamento General Güemes (Chaco), Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Chaco
 Departamento General Güemes (Salta), Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Salta